Nyitra (comitaat) - historische regio in Hongarije, thans in Slowakije
 Nitra - hoofdplaats van bovengenoemde regio